Сава Вуковић се може односити на:

Саву Вуковића, епископа шумадијског и 
Саву Вуковића, мађарског политичара српског порекла. 
Саву Вуковића, трговца, добротвора и оснивача Српске православне велике гимназије у Новом Саду.